Por Teletón 2017 puede referirse a:

 Teletón 2017 de Chile. 
 Teletón 2017 de Colombia.
 Teletón 2017 de Perú.